Frank Valenti ist der Name folgender Personen:

* Frank Valenti, Pseudonym von Pier Luigi Ciriaci (1946–2009), italienischer Filmschaffender
 Frank J. Valenti (1911–2008), US-amerikanischer Mobster